Суперкубок Італії з футболу 1999 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 серпня між чемпіоном Італії «Міланом» та володарем кубку «Пармою». «Парма» виграла з рахунком 2-1 і здобула перший та єдиний до сьогодні суперкубок.

Матч

Деталі

Посилання 
Фінали суперкубка Італії з футболу 

1999
1999 у футболі
Серпень 1999
1999 в італійському спорті